Испанская иммиграция в Пуэрто-Рико восходит к колониальным временам на острове, открытом Христофором Колумбом в 1493 году на службе Испании, а затем колонизированным, когда испанские завоеватели вместе с Хуаном Понсе де Леоном-и-Фигероа поселились.

Он также был частью вице-королевства Новой Испании и генерал-капитанства Кубы.

Испанцы, приехавшие на остров, прибыли из разных регионов Испании, таких как Астурия, Андалусия, Каталония, Галисия, а также с Балеарских и Канарских островов, особенно сильной была канарская эмиграция на остров в колониальные времена.

В настоящее время белые в стране также имеют черты метисов, то есть при генетических тестах они также будут нести различный процент крови таино и гуанчей (канарских аборигенов), а также африканцев к югу от Сахары.

Первые поселения 
Первое испанское поселение, Капарра, было основано 8 августа 1508 года Хуаном Понсе де Леоном, лейтенантом Колумба, который впоследствии стал первым губернатором острова. В следующем году поселение было заброшено в пользу близлежащего островка на побережье, названного Боринкен, который имел подходящую гавань. В 1511 году в юго-западной части острова было основано второе поселение, Сан-Херман. В 1520-х годах остров получил название Пуэрто-Рико, а порт стал Сан-Хуаном.

Миграционные волны 

С начала завоевания Пуэрто-Рико кастильцы господствовали в религиозной и политической жизни. Некоторые приехали на остров всего на несколько лет, а затем вернулись в Испанию. Однако многие остались.

Среди семей-основателей Пуэрто-Рико была кастильская семья Понсе де Леон. Их дом был построен в 1521 году Понсе де Леоном, но он умер в том же году, оставив Ла Каса Бланка или «Белый дом» своему маленькому сыну Луису Понсе де Леону. Первоначальное здание просуществовало недолго: через два года после постройки его разрушил ураган, и он был восстановлен зятем Понсе де Леона Хуаном Гарсиа Троче. Потомки семьи Понсе де Леона жили в Ла Каса Бланка более 250 лет, когда в 1779 году испанская армия взяла его под свой контроль. Наконец, в 1898 году американские военные перебрались туда. Южный город Понсе назван в честь Хуана Понсе де Леон-и-Лоайса, правнука первого губернатора острова.

Испанское наследие пуэрториканцев происходит из многих регионов Испании (включая канарцев, астурийцев, каталонцев, жителей Майорки, галисийцев, кастильцев, андалузцев и басков).

Канарская миграция 
Первая волна канарской миграции в Пуэрто-Рико, кажется, пришлась на 1695 год, за ней последовали другие волны в 1714, 1720, 1731 и 1797 годах. Число канарцев, иммигрировавших в Пуэрто-Рико в первые три века испанского правления, никому не известно. Тем не менее, Эстела Сифре де Лубриэль и другие исследователи канарской миграции в Америку, такие как Мануэль Гонсалес Эрнандес из Университета Ла-Лагуна в Тенерифе, согласны с тем, что они составляли основную часть хибаро, белых крестьян гористой внутренней части острова.

Исленьо увеличили свой торговый оборот и иммиграцию в две оставшиеся испанские колонии в Америке, Пуэрто-Рико и Кубу. Даже после испано-американской войны 1898 года канарская иммиграция в Америку продолжалась. Последовательные волны канарской иммиграции продолжали прибывать в Пуэрто-Рико, где целые деревни были основаны переселенцами с островов. В 1860-х годах канарская иммиграция в Америку составляла более 2000 человек в год, в то время как общая численность населения острова составляла 237 036 человек. За двухлетний период 1885—1886 годов более 4500 канарцев эмигрировали в испанские владения, и только 150 — в Пуэрто-Рико. Между 1891 и 1895 годами канарских иммигрантов в Пуэрто-Рико насчитывалось 600 человек. Это официальные данные, если принять во внимание незаконную или скрытую эмиграцию, цифры будут намного больше.

Иммиграция в Пуэрто-Рико в XIX веке 
Иммиграция на остров привела к быстрому росту населения в XIX веке. В 1800 году население составляло 155 426 человек, а к концу века насчитывалось почти миллион жителей (953 243 человека), что увеличило население примерно в шесть раз. Основным толчком для массовой европейской иммиграции в 1800-х годах было провозглашение испанской короной Королевского указа о милостях 1815 года (Real Cédula de Gracias), который привел к прибытию в основном иммигрантов-католиков из примерно 74 стран. Среди них были сотни корсиканцев, французов, ирландцев, немцев, шотландцев, итальянцев, ливанцев, мальтийцев, голландцев, англичан и португальцев семьями переезжали на остров. Некоторые страны были представлены лишь несколькими иммигрантами, например, 51 иммигрант из Китая в этом столетии. Страной, которая по-прежнему отправляла больше всего людей, была Испания.

С началом колонизации иммигрировали группы из Андалусии, Каталонии, Астурии, Галисии и Майорки, хотя основу составляли канарцы. Когда наступил XIX век, все резко изменилось. По словам пуэрто-риканских ученых, таких как Эстела Сифре де Лубриэль, которая провела обширное исследование моделей иммиграции на остров, в XIX веке наибольшее количество испанцев, прибывших на остров с большими семьями, были каталонцами и майоркинами.

Следующими регионами с наибольшим количеством иммигрантов были Галисия и Астурия, за которыми следуют Канарские острова, Страна Басков и Андалусия. Каталонцы, галисийцы, майоркины и астурийцы обычно прибывали целыми большими семьями. Были регионы острова, которые привлекали одних иммигрантов больше, чем другие, в основном по политическим или экономическим причинам.

Районы расселения 
Многие каталонцы, майоркины и галисийцы присоединились к населению внутренних, западных и южных территорий острова (наряду с большим количеством корсиканцев) из-за их независимого характера и их желания держаться подальше от района Сан-Хуан, где доминировали испанцы. Они чувствовали себя более комфортно, держась на некотором расстоянии от Сан-Хуана. Однако астурийцы, баски, галисийцы и кастильцы остались в столице и владели несколькими предприятиями в банковском деле, кофейной и табачной промышленности в окрестностях. В случае с Понсе и Маягуэсом в бизнесе преобладали каталонцы, при этом были представлены другие группы иммигрантов, такие как французы, итальянцы и немцы.

XX и XXI века

Continuation of a Spanish presence 
После 1898 года испанская иммиграция не закончилась. Хотя многие уехали, большинство решили остаться. Хотя они продолжали оказывать влияние, их число продолжало неуклонно сокращаться под оккупацией Соединенных Штатов. В 1897 году, за год до вторжения США, насчитывалось 19 686 испанцев, а по переписи 1899 года их число сократилось до 7 690. Эта тенденция сохранялась и в последующие десятилетия начала XX века, но с меньшей интенсивностью. Например, в 1910 году насчитывалось 6630 испанцев, а по переписи 1920 года их число сократилось до 4975 человек. Даже с этими цифрами они по-прежнему составляли большинство от общей численности иммигрантов с 56,5 % и 60,9 %. Миграционные потоки замедлились из-за законов правительства Соединенных Штатов, но большие потоки продолжились в другие страны, такие как Аргентина, Бразилия, Куба и Мексика, которые предлагали больше возможностей. Большинство испанцев жили в Сан-Хуане.

Примечание: Данные в таблице не включают тех, кто родился в США.

В 2009 году в Пуэрто-Рико проживало 520 галисийцев.

Язык 
Испанский является преобладающим языком, унаследованным от испанцев среди пуэрториканцев, проживающих на острове. Тем не менее, его словарный запас расширился за счет многих слов и фраз, происходящих от английского, африканского и индейского влияния на остров. С 1901 года английский язык преподается как в государственных, так и в частных школах.

Языковой вклад жителей Канарских островов трудно отделить от вклада жителей Андалусии, учитывая значительное сходство, а также тесные языковые и культурные контакты между Андалусией и Канарскими островами. Например, в окончаниях -ado, -ido, -edo часто пропускают интервокальный /d/ как в Севилье, так и в Сан-Хуане: hablado > hablao, vendido > vendío, dedo > deo (интервокальный /d/ весьма широко распространен в прибрежных американских диалектах). Другой андалузской чертой является тенденция к ослаблению поствокальных согласных, особенно /-s/: 'los dos' > lo do, 'buscar' > buhcá(l). Произношение «l» вместо «r» в конце слов, оканчивающихся на «r», также является чертой пуэрто-риканского испанского языка, происходящего из южной Испании.

Канарский испанский язык также внес свой вклад в пуэрто-риканский испанский язык, поскольку многие канарцы приехали в надежде на лучшую жизнь в Америке. Большая часть иммиграции в Пуэрто-Рико в начале XIX века была связана с уроженцами Канарских островов, которые, как и пуэрториканцы, унаследовали большую часть своих языковых черт от Андалусии. Канарское влияние больше всего присутствует в языке тех пуэрториканцев, которые живут в центральном горном районе, которые смешали его с остатками лексики таино. Канарские и карибские диалекты имеют схожую интонацию, что в общих чертах означает, что ударные гласные обычно довольно длинные. Пуэрто-риканский и канарский испанский поразительно похожи. После посещения Тенерифе или Гран-Канарии, пуэрториканцев обычно на первый взгляд принимают за канарцев из отдаленной части Канарского архипелага.

Религия 
Католическая церковь исторически была доминирующим религиозным учреждением в Пуэрто-Рико. Первая епархия в Америке была возведена в Пуэрто-Рико в 1511 году. Во всех муниципалитетах Пуэрто-Рико есть по крайней мере одна католическая церковь, большинство из которых расположены в центре города или на площади. Протестантизм, который был подавлен испанским режимом, поощрялся американским правлением, что сделало современный Пуэрто-Рико межконфессиональным.

8 августа 1511 года Папа Юлий II создал две епархии на Эспаньоле (Санто-Доминго и Консепсьон-де-ла-Вега) и третью в главном городе Пуэрто-Рико, епископы которых были викариями архиепископства Севильи. Каноник Саламанки Алонсо Мансо, родившийся в Паленсии, был назначен епископом Пуэрто-риканской епархии и вступил во владение в 1513 году — первым епископом, прибывшим в Америку. В то время на острове было два испанских поселения с 200 белыми жителями и 500 аборигенами-христианами.

Римско-католическая церковь в Пуэрто-Рико является частью всемирной католической церкви под духовным руководством Папы Римского.

В настоящее время католики составляют 75 % от общей численности населения острова, в то время как приверженцы протестантизма, пятидесятничества, ислама, иудаизма и анимизма составляют оставшиеся 25 %.

Культурное влияние 
Испанское влияние является наиболее заметным из всех культурных влияний в культуре Пуэрто-Рико. Испанское наследие оставило неизгладимый след на острове, и признаки этого культурного обмена можно найти повсюду, от официального языка и музыкальных жанров до местных кулинарных стилей.

Искусство 

Франсиско Ольер был пуэрто-риканским художником. Ольер — единственный латиноамериканский художник, сыгравший роль в развитии импрессионизма. Он был третьим из четырёх детей богатых аристократических испанских родителей.

Коррида 
Коррида проводилась, хотя она так и не стала популярной на острове. В основном его исполняли в крупных городах, таких как Сан-Хуан и Понсе. Как бы то ни было, у неё было недолгое возрождение в 1950-х и 1960-х годах: коррида проводилась на стадионе Франсиско Монтанер ещё в 1967 году, а другие проводились на стадионе Хирама Битхорна и стадионе Сиксто Эскобар в Сан-Хуане. Первым тореадором в Пуэрто-Рико был Эрнесто Пастор, другим был Хуан Рамон Фернандес.

Петушиные бои 

Петушиные бои — это традиция, насчитывающая более пяти столетий. Она была легализована на Канарских островах, что оказало большое влияние на Пуэрто-Рико. В каждом крупном городе есть арена для петушиных боев. Петушиные бои были разрешены в Пуэрто-Рико с 1933 года, но в 2019 году администрация Соединенных Штатов объявила петушиные бои незаконными.

Кухня 
Аррос кон польо, или рис с курицей, предположительно считается неофициальным национальным блюдом Пуэрто-Рико. Блюдо имеет корни на родине в Испании. Аррос кон польо восходит к VIII веку, когда мавры оккупировали Испанию и повлияли на то, как они импортировали и экспортировали товары, а также на то, как они ели. Среди других продуктов питания, завезенных испанцами, были говядина, свинина (чоризо), рис, пшеница и оливковое масло. Кальдо гальего — блюдо, привезенное из северо-западной испанской провинции Галисия.

Гимн 

Ла Боринкенья — национальный гимн Содружества Пуэрто-Рико. Два испанца, Феликс Астоль Артес и Мануэль Фернандес Хункос, написали официальную музыку (1867 г.) и слова (1903 г.) к гимну. Астоль Артес адаптировал музыку из более ранней мелодии Bellísima Trigueña, а Фернандес Хункос изменил текст гимна в первые годы 20-го века, предположительно, чтобы подавить любое рвение пуэрториканцев к политической независимости. Это изменение в лирике гимна было реакцией на революционную лирику, написанную Лолой Родригес де Тио, патриоткой и поэтессой, во времена Грито де Ларес в сентябре 1868 года, когда произошло самое важное восстание против испанского колониального господства в истории Пуэрто-Рико.

Официальный напиток 
Всемирно известная пина колада является официальным напитком Пуэрто-Рико с 1978 года. Одним из заявлений о создании пина колады было то, что в 1963 году испанец Дон Рамон Портас Мингот установил мемориальную доску в Сан-Хуане, посвященную созданию напитка, в баре-ресторане La Barrachina.

Производство рома 
Себастьян Серральес был богатым испанцем из Жироны, который поселился в Понсе в середине 1830-х годов и купил небольшой участок земли, известный как Асьенда «Ла Тереса». В конце концов, Себастьян Серраллес уехал из Пуэрто-Рико в Барселону и передал управление растущим поместьем своему сыну, родившемуся в Пуэрто-Рико, Дону Хуану Серраллесу Колону. В 1865 году Хуан Серраллес Колон (1845—1921) основал Destilería Serrallés, производителя рома, расположенного в Понсе, известного своим брендом рома Don Q (от Don Quixote). Don Q — один из нескольких сортов рома, производимых на островах архипелага. Спустя пять поколений им по-прежнему управляет семья Серральес, спустя столетие после его основания.

Известные персоналии

Губернаторы 

Большинство губернаторов Пуэрто-Рико имеют испанское происхождение, хотя степень испанского наследия варьируется. Позднее происхождение часто можно проследить до предков из других народов Европы. Они происходят из многих регионов Испании, например, по крайней мере три губернатора родом с Балеарских островов. Первым губернатором, официально занявшим эту должность, был испанский конкистадор Хуан Понсе де Леон в 1508 году.

 Хесус Т. Пиньеро (1946—1949), канарского происхождения

 Луис Муньос Марин, его прадед, Луис Муньос Иглесиас, род. 1797 в Паленсии.
 Луис А. Ферре Агуайо, француз, приходился двоюродным братом Пабло Казальсу, каталонцу.
 Карлос Ромеро Барсело, майоркин по материнской линии.
 Педро Россельо Гонсалес, его дед из Майорки.
 Сила Мария Кальдерон Серра, балеарского происхождения по материнской линии.
 Луис Фортуньо Бурсет, каталонско-галисийского происхождения, предки родом из Матаро, Барселоны, Жироны и Марина.
 Алехандро Гарсия Падилья, астурийского происхождения по отцовской линии.
 Рикардо Россельо Неварес, ​​по отцовской линии майоркин.

Другие 
 Анхель Риверо Мендес

 Рита Морено, испанского происхождения по материнской линии

 Мариана Висенте

 Луис Льоренс Торрес

 Кани Гарсия
 Рики Мартин, баско-канарского происхождения

 Моника Пуиг, каталонского происхождения

Примечания 

Испанская диаспора
Пуэрто-Рико